Arqueologia: copa antiga, generalment metàl·lica, sense nanses; calze (arqueologia)
 Cristianisme: calze usat en l'eucaristia; calze (litúrgia)
 Botànica: una part exterior de la flor; calze (botànica)
 Anatomia: òrgan o cavitat en forma de calze; per exemple el calze renal major o el menor.